Korwisi ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Korwisi (* 1955), deutsche Politikerin (Die Grünen), Landtagsabgeordnete in Hessen
 Michael Korwisi (* 1952), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister von Bad Homburg vor der Höhe